Byrnes ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Byrnes (* 1983), kanadischer Ruderer
 Brittany Byrnes (* 1987), australische Schauspielerin
 Darcy Rose Byrnes (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin
 Edd Byrnes (1932–2020), US-amerikanischer Schauspieler
 Eric Byrnes (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 James F. Byrnes (1882–1972), US-amerikanischer Politiker, US-Außenminister und Gouverneur von South Carolina
 Jim Byrnes (* 1948), US-amerikanischer Schauspieler und Blues-Musiker
 John W. Byrnes (1913–1985), US-amerikanischer Politiker
 Josephine Byrnes (* 1966), US-amerikanisch-australische Schauspielerin
 Kevin P. Byrnes (* 1950), US-amerikanischer General
 Mark Byrnes (* 1982), australischer Fußballspieler
 Michael Jude Byrnes (* 1958), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von Agaña
 Rob Byrnes (* 1958), US-amerikanischer Autor
 Steve Byrnes († 2015), US-amerikanischer Fernsehmoderator
 Syd Byrnes (* 1940), südafrikanischer Bahnradfahrer
 Tricia Byrnes (* 1974), US-amerikanische Snowboardfahrerin

im NRHP gelistete Objekte:
 Byrnes & Kiefer Building, in Pittsburgh, Pennsylvania, ID-Nr. 85000457
 Byrnes House, in Canton, South Dakota, ID-Nr. 09000946

Siehe auch:
 Byrns
 Burnes
 Burns
 Byrne